Хуан Пабло има више значења:

 Хуан Пабло (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хуан Пабло (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику